Dance, Girl, Dance – film del 1933 diretto da Frank Strayer
Balla, ragazza, balla (Dance, Girl, Dance) – film del 1940 diretto da Dorothy Arzner e, non accreditato, Roy Del Ruth